Louis Dieudonné Berlinguette, kanadski profesionalni hokejist, * 26. maj 1887, Papineau, Quebec, Kanada, † 2. junij 1959, Rouyn-Noranda, Quebec, Kanada.

8 sezon je igral v ligi NHL za moštva Montreal Canadiens, Montreal Maroons in Pittsburgh Pirates. Leta 1916 je s Canadiensi osvojil Stanleyjev pokal.

Kariera 
Berlinguette se je najprej uveljavil v ligi Timiskaming Professional Hockey League, v kateri je zastopal barve moštva Haileybury Comets in zanj v povprečju dosegal več kot en zadetek na tekmo. V sezoni 1910/11 je igral za Haileybury v ligi National Hockey Association v premierni sezoni lige. Po koncu sezone je Haileybury odšel nazaj v ligo TPHL, tako da je Berlinguette okrepil moštvo Galt Professionals v ligi Ontario Professional Hockey League. Potem ko je z ekipo osvojil ligo, je izzival moštvo Ottawa Hockey Club za Stanleyjev pokal, a je s soigralci moral priznati premoč nasprotnemu moštvu, končni izid je bil 4-7.

Sezono 1911/12 je prebil deloma v ligi NHA (igral je za Montreal Canadiense), deloma pa v ligi MPHL, v kateri je igral za ekipo Moncton Victorias. Po koncu sezone se je dokončno odločil, da bo nastopal za Canadiense. V ligi NHA je tako branil barve Canadiensov vse do leta 1917, ko je liga razpadla in postala liga NHL. V Montrealu je ostal tudi po ustanovitvi nove lige in za Canadiense igral do leta 1923, ko se je preselil v moštvo Saskatoon Crescents, ki je nastopalo v konkurenčni ligi Western Canada Hockey League. V Saskatoonu je ostal le eno leto in nato okrepil NHL moštvo Montreal Maroons, a je v njem prebil le eno sezono. V sezoni 1925/26 je namreč nastopal za drugo NHL moštvo, Pittsburgh Pirates. Kariero je končal leta 1927 po eni sezoni igranja za Can-Am klub Quebec Castors.

Pregled kariere 

|-
| Haileybury Comets
| TPHL
| 08/09
|
| 8
| 9
| 0
| 9
|
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Haileybury Comets
| NHA
| 09/10
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Galt Professionals
| OPHL
| 10/11
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 
|
| 3
| 3
| 0
| 3
| 
|
|-
| Galt Professionals
| Stanleyjev pokal
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 2
| 0
| 2
| 0
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 11/12
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 5
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Moncton Victorias
| MPHL
| 11/12
|
| 9
| 7
| 0
| 7
|
| 15
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Moncton Victorias
| Stanleyjev pokal
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5 
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 12/13
|
| 16
| 4
| 0
| 4
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 13/14
|
| 20
| 4
| 9
| 13
|
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 14/15
|
| 20
| 2
| 1
| 3
|
| 40
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 15/16
|
| 19
| 2
| 2
| 4
|
| 19
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 15/16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 16/17
|
| 20
| 8
| 4
| 12
|
| 36
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 16/17
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 17/18
|
| 20
| 2
| 1
| 3
|
| 12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 18/19
|
| 18
| 5
| 3
| 8
|
| 9
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 
| 9
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 19/20
|
| 24
| 8
| 9
| 17
|
| 36
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 20/21
|
| 24
| 11
| 9
| 20
|
| 28
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 21/22
|
| 24
| 13
| 5
| 18
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 22/23
|
| 24
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| 
| 0
|-
| Saskatoon Sheiks
| WCHL
| 23/24
|
| 29
| 9
| 6
| 15
|
| 9
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 24/25
|
| 29
| 4
| 2
| 6
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 25/26
|
| 30
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Quebec Castors
| Can-Am
| 26/27
|
| 19
| 3
| 3
| 6
|
| 31
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 363
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 331
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
|}

Viri

Zunanje povezave 
 
 
 

Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Haileybury Comets
Hokejisti Galt Professionals
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Moncton Victorias
Hokejisti Saskatoon Sheiks
Hokejisti Montreal Maroons
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Quebec Castors